Rawat ist der Familienname folgender Personen:

 Harish Rawat (* 1948), indischer Politiker 
 Navi Rawat (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Nitendra Singh Rawat (* 1986), indischer Langstreckenläufer
 Pradeep Kumar Rawat, indischer Diplomat
 Prem Rawat (* 1957), US-amerikanischer internationaler spiritueller Lehrer, Friedenssprecher und Buchautor
 Tirath Singh Rawat (* 1964), indischer Politiker
 Trivendra Singh Rawat (* 1960), indischer Politiker

Zum Union Council Rawat des pakistanischen Hauptstadtterritoriums Islamabad siehe Rawat (Islamabad)